Гленнаги́ри — железнодорожная станция, открытая 1 ноября 1867 года и обеспечивающая транспортной связью одноимённый пригород в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун, Республика Ирландия.

Примечания

Ссылки 
 Glenageary — галерея фотографий станции на EireTrains

Станции Iarnród Éireann в графстве Данлири-Рэтдаун
Железнодорожные станции в графстве Данлири-Рэтдаун
Железнодорожные станции, открытые в 1867 году